Татья́на Фёдорова:
 Фёдорова, Татьяна Васильевна (род. 1956) — российский глава МО Городской округ «Город Нарьян-Мар».
 Фёдорова, Татьяна Викторовна (1915—2001) — строитель Московского метрополитена, Герой Социалистического Труда.